

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Wojszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław 
 Wojszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec
 Wojszyn – kolonia w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów